Der Begriff Xela bezeichnet:

 Quetzaltenango, zweitgrößte Stadt Guatemalas, als Kurzform für den Maya-Namen Xelajú
 Xela (Musiker), ein Pseudonym des britischen Electronica-Musikers John Twells